Эта статья о конкретном репродуктивном эксперименте; иногда термином «стерпикультура» называют любую практику евгеники и селекции людей.
Стирпикультура евгенический эксперимент с целью получения более совершенного человеческого потомства, проводившейся с 1869 по 1879 год в коммуне Онайда. Сам термин «стирпикультура» () был введён руководителем этой коммуны, Джоном Хампфри Нойесом, и образован от  корневище, стебель, ствол и  культура.

Предыстория 

Вплоть до конца 1860-х годов Джон Хамфри Нойес считал, что любое зачатие и последующее рождение ребёнка должно быть запланированным и желанным, и родители должны готовиться к этому. Однако в коммуне Онайда, где он жил вместе со своими последователями, всех родившихся детей содержала вся община, а не только их родители, и потому вставал вопрос о возможностях всей коммуны по материальному обеспечению и воспитанию нового поколения: «нужно понимать, что ошибка приносила серьёзный вред сообществу». Особенно актуально это было в первые годы существования коммуны, когда бедность и нехватка жилой площади были серьёзными проблемами коммунаров Онайды. Община не чувствовала себя готовой к тому, чтобы растить и поддерживать детей, её члены в основном воздерживались от зачатия детей, и коммуна Онайда пополнялась в основном за счёт вступления в неё взрослых людей. Но потом их предприятие по производству охотничьих капканов стало коммерчески успешным, материальное положение коммуны значительно улучшилось, были построены новые жилые дома и пристройки, в том числе специально предназначенные для детей.

Тогда в коммуне Онайда стало рождаться больше детей, но рождаемость оставалась под контролем руководства общины. Этот контроль оказался достаточно эффективным, чтобы поддерживать рождаемость на допустимом уровне и избежать возникновения новых проблем бедности и перенаселённости. При этом коммунары не использовали никаких искусственных средств контрацепции или прерывания беременности; для предотвращения зачатий использовались только сохранённые половые акты, сношение молодых мужчин с женщинами в менопаузе, не могущими зачать детей, либо (реже) полное воздержание; мастурбация считалась неприемлемой.

В 1860-х годах «репродуктивная философия» коммуны Онайда претерпела изменения. Если ранее вышеописанные средства использовались только для ограничения количества родившихся детей, то теперь Джон Нойес стал задумываться о повышении их «качества». Он прочитал работу Чарлза Дарвина «Принципы разведения» (), а также научные труды Фрэнсиса Гальтона, книге по антропологии, метеорологии, растениеводству и евгенике. Основательно заинтригованный прочитанным, Нойес развил эти идеи дальше и решил, что с использованием научного подхода к размножению человека можно получить более совершенное потомство. В более ранних исследованиях евгеники задавались целью улучшения физических качеств человека; Нойс же решил создать более добродетельных людей, с лучшими религиозными, нравственными и духовными качествами, считая, что приверженность к религии передаётся по наследству.

Детей, рождённых в ходе этого эксперимента, в коммуне называли «стирпикультистами» ().

Начало эксперимента 
Эксперимент «стирпикультура» начался в коммуне Онайда в конце 1869 года. Джон Нойес полностью его контролировал и лично руководил ходом эксперимента. От каждого участника эксперимента Нойес требовал наличия качеств, соответствующих собственным представлениям руководителя о совершенстве человека. Внутренняя газета коммуны Онайда под названием «Циркуляр» () опубликовала несколько статей с идеями о том, чего коммуна должна достичь в ходе этого эксперимента: родители должны были обладать всеми качествами христианских патриархов (послушанием Авраама, богочеловечностью Иисуса Христа и другими), а дети должны были унаследовать эти качества.

Участники эксперимента 
Окончательное решение о том, каких мужчин и женщин допустить к участию в эксперименте, оставалось за Нойесом, но он предварительно обсуждал кандидатуры на заседании соответствующего комитета коммуны: этот комитет мог одобрить или не одобрить прошения коммунаров, желающих иметь ребёнка. Многие заявки были поданы уже сложившимися парами мужчин и женщин, но некоторые пары были подобраны самим комитетом.

Были даже разработаны определённые стандарты, которым кандидат на участие в эксперименте должен был соответствовать. Среди мужчин Нойес предпочитал старейших членов коммуны; согласно придуманной им же концепции «восходящего следования» (), эти мужчины должны были быть самым мудрыми и духовными. Женщин в основном принимали в возрасте от 20 до 42 лет. При отборе как мужчин, так и женщин, в первую очередь обращалось внимание на их нравственные и духовные качества, и лишь потом на физические. Все потенциальные родители, отобранные для стирпикультуры, должны были подписывать договор о том, что они полностью посвящают себя этому эксперименту, а ещё более Богу и его представителю Джону Нойесу. Самым важным из даваемых обетов считалось обязательство избегать любых «личных чувств по отношению к вынашиванию ребёнка»; предполагалось, что так будет лучше для эксперимента и, главное, для коммуны.

В итоге для участия в эксперименте было отобрано 53 женщины и 38 мужчин, из которых была образована «Усадьба» () новое отделение коммуны Онайда, разместившееся в новом жилом доме.

Непривязанность 
«Стирпикультисты», как и другие дети коммунаров Онайды, содержались и воспитывались усилиями всей коммуны, и не были сильно привязаны к своим биологическим родителям. В коммуне были свои воспитатели, нянечки и учителя, которые занимались с детьми; другие члены коммуны помогали им, чем могли. Ребёнок рос в окружении не семьи, а общины.

В коммуне Онайда существовали определённые правила, регулировавшие отношения ребёнка с биологическими родителями. Основной идеей была «непривязанность» и преданность прежде всего коммуне: ребёнок не разлучался совсем со своими кровными родителями, знал их и мог общаться с ними, но чрезмерно частные свидания и слишком сильная эмоциональная привязанность воспринимались негативно, так как считалось, что это мешает привить ребёнку систему ценностей коммуны. Для детей, как и для взрослых коммунаров, было принято испытывать привязанность, любовь и доверие прежде всего к общине, а не к отдельным людям, пусть даже кровным родным. Считалось, что чрезмерная привязанность матери к своему ребёнку может привести к болезням и страданиями ребёнка, поэтому в таких случаях ребёнка могли разлучить с матерью на определённое время, поместив его в другое здание или место на территории коммуны.

Условия содержания детей 
От рождения до отнятия от груди матери (обычно это происходило в возрасте около года) ребёнок оставался с матерью, затем отправлялся на общественное содержание и воспитание в другое отделение коммуны, называвшееся «Детское крыло» или «Южное крыло» () пристройку к «Усадьбе», специально спроектированную и построенную для этих детей и этого эксперимента . В Южном крыле детей расселяли по возрастам. Младшие жили в «Передней комнате» (), средние в «Восточной комнате» (), а старшие в «Южной комнате» ().

Коммуна, как могла, заботилась об этих детях: у них было достаточно качественной пищи, много кубиков, стеклянных роликов, других развивающих игрушек, самодельных книжек с картинками; учителя и воспитатели обучали их различным предметам. Дети всегда были под присмотром дежурного воспитателя, они постоянно проживали на территории коммуны и не имели контактов с посторонними людьми. Территория коммуны Онайда находилась в сельской местности, где был свежий воздух, вдали от больших городов и дорог. Это позволяло предотвратить заражение инфекционными заболеваниями, угрожавшее тогда другим детям, проживающим в густонаселённых местах.

Результаты эксперимента 
Эксперимент по стирпикультуре в коммуне Онайда продолжался с 1869 по 1879 год. В результате родилось 58 детей. Большинство взрослых участников эксперимента, как мужчин, так и женщин, имели только одного ребёнка, у некоторых пар было двое или трое детей. 13 детей были записаны как незапланированные (). Сам Джон Нойес и его сын Теодор тоже участвовали в эксперименте в качества отцов; чтобы проверить наследование своих религиозных и социальных «доблестей», они на двоих зачали от разных участниц эксперимента двенадцать детей (девятерых Джон Нойес и троих Теодор Нойес), 11 из которых выжили.

Теодор Нойес вёл детальные записи состояния и развития всех детей эксперимента. Почти все они росли и развивались нормально, и только у одного из 58 были выявлены серьёзные физические недостатки.

Дальнейшая судьба большинства детей-«стирпикультистов» сложилась вполне благополучно: они получили хорошее образование и прожили долгие жизни. Но причиной этого были, скорее всего, те благоприятные условия проживания и развития, которые коммуна Онайда смогла обеспечить эти детям, а не их особые  генетически обусловленные качества.

Действительно, каждому из этих детей коммуны уделялось столько внимания и заботы, сколько не каждая обычная семья могла дать своим детям. У «стирпикультистов» было много времени для развивающих игр, просторные комнаты и наружные игровые площадки для них. Коммуна давала качественное начальное образование как мальчикам, так и девочкам, потому некоторые из них потом смогли поступить сразу в колледжи, не учась в обычной школе. Далеко не все дети в обычных семьях в Северной Америке XIX века имели такие условия жизни и такие возможности для развития и обучения.

Однако никаких «высокодуховных» или особо выдающихся людей из этих детей не получилось. Как вспоминал один из тех «стирпикультистов» Пьерпонт Б. Нойес (Pierrepont B. Noyes), другой сын руководителя коммуны «эти дети ничем особенным не отличались от других детей того же возраста… женщина, которая смотрела за нами, большую часть времени занималась тем, что решала, какую игрушку кому дать».

Примечания

Список литературы 
 
 
 
 
 
 
 

Евгеника
Эксперименты над людьми
История штата Нью-Йорк